Појам Орбанићи може се односити на:
 Орбанићи (Марчана), насељено место у општини Марчана, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Орбанићи (Жмињ), насељено место у општини Жмињ, Истарска жупанија, Република Хрватска